Rogaczewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Rogaczewo – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim
 Rogaczewo – osada w Polsce, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Rogaczewo Małe
 Rogaczewo Wielkie